Pecetto e Pecetto Inferiore – frazioni di Macugnaga in provincia di Verbania
Pecetto di Valenza – comune italiano in provincia di Alessandria
Pecetto Torinese – comune italiano nella città metropolitana di Torino